Черкашин Иван Андреевич (1912, село Кандауровка, Оренбургская губерния, Российская империя — 1978, СССР) — бригадир колхоза имени Свердлова Курманаевского района Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Иван Андреевич родился в 1912 году в селе Кандауровка ныне Курманаевского района Оренбургской области в крестьянской семье.

Окончил начальную школу, с 12 лет начал усердно трудиться в колхозе. Прошёл подготовку по курсу комбайнёров-бригадиров, после в течение двух лет работал трактористом.

С 1934 по 1936 годы проходил службу в рядах Красной Армии, после возвращения вновь начал работать в колхозе комбайнёром.

Во время Великой Отечественной войны (1941—1945) вновь призван в ряды Красной Армии.
В 1945 году — становится командиром взвода 656-го отдельного линейного батальона связи 3-го Белорусского фронта, в звании лейтенанта.

После окончания войны Иван Андреевич продолжил работать в колхозе трактористом и комбайнером.
В 1949 году был назначен заведующим отделом строительства райисполкома.
После занимал должность председателя колхоза в поселке Восточный. Затем произошло объединения колхозов, и был образован колхоз им. Свердлова Курманаевского района Чкаловской (ныне Оренбургской) области, в котором И. А. Черкашин возглавил тракторно-полеводческую бригаду.

Бригада прославилась по всей области высокой выработкой техники, а также высокими показателями урожайности.
В 1960-е годы средняя урожайность превышала 16 центнеров с гектара, а после увеличилась до 20—23 центнеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Был избран членом Курманаевского райкома КПСС, а также депутатом райсовета.

Умер в 1978 году.

Награды 
 13.03.1945 — орден Отечественной войны 2-й степени;
 13.03.1945 — орден Красной Звезды;
 23.06.1966 — звание Герой Социалистического Труда с золотой медалью Серп и Молот и орден Ленина «за увеличение производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники».

Литература 
 Россовский В. П., Черкашин Иван Андреевич, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 

Члены КПСС
Связисты Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне